XX Mistrzostwa Polski Seniorów w Rugby 7 odbyły się w dniach 1 maja – 13 lipca 2014 roku w formie dwóch turniejów rozegranych w Sochaczewie i Gdańsku.

W przeciwieństwie do poprzednich edycji tytuł mistrza Polski miał być rozstrzygnięty w formule Grand Prix. Dwanaście zespołów – czołowa szóstka z 2013 roku oraz sześć z eliminacji – rywalizować miała w dwóch turniejach o punkty do klasyfikacji generalnej przyznawane za zajęcie poszczególnych miejsc.

Pierwszy z nich odbył się 1 maja w Sochaczewie, a w ostatecznie okrojonej do siedmiu zespołów stawce zwyciężyła Lechia Gdańsk. Na turnieju finałowym pojawiło się natomiast sześć drużyn, a ponownie najlepsza okazała się Lechia zdobywając tym samym piąty z rzędu tytuł mistrza kraju.

Sochaczew

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecz o 5. miejsce

Mecz o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Gdańsk

Faza grupowa

Faza pucharowa

Mecz o 5. miejsce

Mecz o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja generalna

Przypisy 

2014
2014 w rugby union
2014 w polskim sporcie